Nordestin peut désigner : 
ce qui est originaire du Nordeste ;
une race de chevaux du Nordeste, le Nordestin (cheval).